Mužská dvouhra Swiss Indoors 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do singlové soutěže basilejského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu St. Jakobshalle nastoupilo třicet dva hráčů.

Vítězem se potřetí v řadě stal třetí hráč světa a 38letý basilejský rodák Roger Federer, jenž ve finále zdolal 20letého Australana Alexe de Minaura po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. Během celého turnaje ztratil pouze jedno podání. V probíhající sezóně si připsal, po triumfech v Dubaji, Miami a Halle, čtvrté turnajové vítězství, které představovalo stý třetí singlový titul na okruhu ATP Tour. Na rekordních 109 trofejí Connorse ztrácel šest výher. Na Swiss Indoors získal jubilejní desátý titul v patnáctém finále, čímž napodobil svůj výkon z Halle Open. Celková Federerova zápasová bilance v Basileji po skončení činila 75–9.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Swiss Indoors
Tenis ve Švýcarsku v roce 2019
ATP Tour 2019